Goletz ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Goletz (* 1943), deutscher Radrennfahrer
 Philipp Simon Goletz (* 1954), fränkischer Entertainer mit dem Pseudonym Frankensima 
 Thomas Goletz (* 1966), deutscher Grafiker, Illustrator, Texter und Musiker

Siehe auch:
 Golec